Le sigle OGT peut faire référence à :
 Observatoire géodésique de Tahiti ;
 Officier de guidage terminal au sol, dans l'Armée de l'air française ;
 Organisation politique Gonawindúa Tayrona, des peuples arhuaco, kogi et wiwa en Colombie ;
 l'enzyme O-N-Acétylglucosaminyltransférase (ou O-GlcNAc transférase) ;
 OGT ou OGT'S, un trio de catcheurs mexicains formé de Renato Ruiz Cortez (Averno), Chessman, et Ricky Marvin ;